Stephen Murray může být:

 Stephen Murray (herec) (1912–1983) – anglický herec
 Stephen Murray (cyklista) (1980) – anglický cyklista